Mihovil Danko je bio hrvatski novinar i hrvatski pjesnik. Uređivao je tjedni list Stranke prava Hrvatsko pravo od prvog do 10. broja.

Izvori 
Hrvatsko pravo, Varaždin, 1914. godište

Hrvatski novinari
Hrvatski pjesnici
Varaždin
Hrvatski pravaški pokret